Le Pays de la Narbonnaise désigne un pays, au sens aménagement du territoire, situé dans le département de l'Aude.

Localisation 

Situé autour de Narbonne et l'ensemble du littoral de l'Aude

Description 
 Date de reconnaissance : 
 Surface : 
 Population :   habitants
 Villes principales : Narbonne, Port-la-Nouvelle, Sigean, Gruissan, Leucate

Communes membres 

Le nombre d’Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) est de 2 pour un total de 28 communes.

 Communauté d'agglomération de la Narbonnaise
 Communauté de communes Corbières en Méditerranée

Voir aussi

Articles connexes 

 Pays (aménagement du territoire)

Liens externes 

 Site officiel

Narbonnaise
Région naturelle dans l'Aude
Narbonne